Николаевское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Николаевка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1072 человека, в том числе 521 мужчина и 551 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Николаевка
 Новошелехова

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области